Села:
 Синюха — Кіровоградська область, Голованівський район, Вільшанська селищна громада (в минулому — Вільшанський район)
 Синюха — Кіровоградська область, Голованівський район, Новоархангельська селищна громада (в минулому — Новоархангельський район)